Höfling är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eckart Höfling (född 1936), romersk-katolsk präst
 Johann Wilhelm Friedrich Höfling (1802–1853), luthersk teolog
 Wolfram Höfling (född 1954), tysk rättslärd

Betydelse och Härkomst 
 Tyska; Höfling = Svenska; Hovman

Tyska efternamn